Il doppio del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Alexander Peya e Bruno Soares erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Rohan Bopanna e Édouard Roger-Vasselin hanno sconfitto in finale Jamie Murray e John Peers per 7-65, 6-4.

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)

 Ivan Dodig /  Marcelo Melo (quarti di finale)
 Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)

Wildcard

  Tatsuma Itō /  Gō Soeda (primo turno)

  Kei Nishikori /  Yasutaka Uchiyama (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Japan Open Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013